Adhémar Lener, un architecte belge ;
 Slavomír Lener (né en 1955), un joueur et entraîneur tchèque de hockey sur glace.